Bonatti ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bonatti, französischer Mathematiker
 Enrico Bonatti, italienischer Meeresgeologe
 Fernando Bonatti (1894–1974), italienischer Turner
 Guido Bonatti (13. Jahrhundert), italienischer Astrologe

 Stefano Bonatti (1902–1968), italienischer Professor für Mineralogie an der Universität Pisa und Namensgeber des Minerals Bonattit
 Tobias Bonatti (* 1998), österreichischer American-Football-Spieler
 Walter Bonatti (1930–2011), italienischer Alpinist und Autor